Александр Иванович Блохин:
 Блохин, Александр Иванович (1877―1944) ― русский советский живописец.
 Блохин, Александр Иванович (1879—1937) — святой Русской православной церкви, мученик.